Antipode peut désigner :
 (souvent au pluriel dans ce sens) le point antipodal, un point diamétralement opposé sur la surface d'une sphère ;
 Antipode, une créature imaginaire mentionnée dans les bestiaires médiévaux ;
 les Îles des Antipodes, un archipel de Nouvelle-Zélande dont l'île principale est l'Île des Antipodes ;
 en biologie végétale, les antipodes sont trois cellules du sac embryonnaire ;
 Antipode, une radio locale belge qui émet dans tout le Brabant Wallon ;
 L'Antipode MJC, scène de musiques actuelles situé à Rennes ;
 Les Éditions Antipodes, maison d'édition à Lausanne.

Liens externes